Хайфский округ () — один из семи административных округов Израиля. Столицей округа является город Хайфа. Площадь округа составляет 864 км².

Население 

В процентном соотношении:

 Евреи — 634 300 чел. (69,5 %)
 Арабы — 228 100 чел. (25 %)
 Другие — 50 600 чел. (5,5 %)

Вероисповедание:
 Евреи — 71,27 %
 Арабы-мусульмане — 18,81 %
 Арабы-христиане — 1,78 %
 Друзы — 2,52 %
 Остальные — 4,9 %

Ежегодный прирост населения составил 0,8 %.

Административное деление 
Северный округ разделен на подокруга Хайфа (565 900 чел.) и Хадера (415 400 чел.).

Примечания

См. также 
 Округа Израиля